ZFL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di South Trout Lake (Canada)